Een verkeersweg:
A77 (Duitsland), zie Bundesautobahn 77
A77 (Frankrijk)
A77 (Groot-Brittannië)
A77 (Nederland), zie Rijksweg 77
A-77 (Spanje)